MTV Litwa i Łotwa (Music Television Lithuania and Latvia) – stacja telewizyjna o profilu muzycznym, która wystartowała 4 września 2006 roku na Litwie i Łotwie. MTV Litwa i Łotwa jest częścią nowego projektu znanego jako MTV Networks Bałtyckiego, który obejmuje również MTV Estonia. W MTV Litwa i Łotwa byli trzej prezenterzy: dwóch z Litwy (Ugnė Skonsmonaitė, Jonas Bačelisi) i jeden z Łotwy (Žanete Skarule). MTV Networks Europe uruchomiła odrębne kanały MTV na Litwie (MTV Lietuva) i Łotwie (MTV Latvija) we wrześniu 2006 roku. Na początku 2009 kryzys finansowy miał wpływ na lokalną gospodarkę MTV Litwa i MTV Łotwa, gdzie połączyły się w jeden kanał telewizyjny: MTV Litwa i Łotwa.

Litwa
Telewizyjne stacje muzyczne
Litewskie stacje telewizyjne
Łotewskie stacje telewizyjne